Bitwa pod Piątkiem (1593)
 Bitwa pod Piątkiem (1655)